La gara di sciabola a squadre maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2017 si è svolta il 24 luglio 2017 all'Arena Leipzing di Lipsia.

Tabellone

Podio

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Tabellone 5º–8º posto

Tabellone 9º–16º posto

Tabellone 13º–16º posto

Classifica finale

Campionati mondiali di scherma 2017
Scherma nel 2017